Tapanuli Tengah ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 365.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Tapanuli Utara ist die Stadt Tarutung.

Geographie 
Tapanuli Tengah liegt im Südwesten der Provinz Sumatra Utara am indischen Ozean. Es grenzt im Westen an die Provinz Aceh und im Norden an die Regierungsbezirke Pakpak Bharat und Humbang Hasundutan. Im Osten grenzt es an Tapanuli Utara und Tapanuli Selatan. Am indischen Ozean grenzt Tapanuli Tengah ebenfalls an die Stadt Sibolga und umschließt diese bis auf den Zugang zum Meer. Administrativ unterteilt sich Tapanuli Tengah in 20 Distrikte (Kecamatan) mit 215 Dörfern, davon 159 Desa und 56 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Tapanuli Tengah 365.344 Menschen, 155.086 Frauen und 164.208 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 167 Personen pro Quadratkilometer. Circa 45 Prozent der Einwohner sind Protestanten, 42 Prozent Muslime und 12 Prozent Katholiken. Daneben gibt es noch eine kleine buddhistische Minderheit.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)